Cannabis (drug)
Cannabis (geslacht), een plantengeslacht 
Medicinale cannabis
Plantensoorten uit de Hennepfamilie (Cannabaceae):
 Cannabis sativa
 Cannabis indica
 Cannabis ruderalis